I liga polska w hokeju na lodzie w sezonie 2011/2012 rozegrana została na przełomie 2011 i 2012 roku. Był to 56. sezon rozgrywek o Mistrzostwo I ligi w hokeju na lodzie. W rozgrywkach brało udział 6 zespołów z czterech województw: śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego oraz z opolskiego.

Pierwsze mecze sezonu odbyły się 1 października 2011 roku. Rozgrywki zakończyły się 13 marca 2012 roku.

Mistrzostwo I ligi na kilka kolejek przed końcem sezonu zapewniła sobie drużyna HC GKS Katowice.

Drużyny 

W pierwszej lidze występowało 6 zespołów, które walczyły o awans do ekstraligi w hokeju na lodzie. Pierwotnie w rozgrywkach miał występować także klub Naprzód Janów, jednak mimo otrzymania licencji, nie został dopuszczony do I ligi.

Informacje o klubach

Lodowiska

Formuła rozgrywek 
W rozgrywkach sezonu 2011/2012 uczestniczyły kluby posiadające przyznaną przez Zarząd PZHL licencję lub te, które zostały dopuszczone do rozgrywek przez Zarząd PZHL na podstawie stosownej uchwały. Rozgrywki zostały przeprowadzone w 6 rundach (mecze każdy z każdym). Każda z drużyn rozegrała 30 meczów. Drużyna, która zajęła pierwsze miejsce w tabeli uzyskała bezpośredni awans do Ekstraligi. W tym sezonie nie odbyły się mecze fazy play-off.

W sezonie 2011/12 w drużynie I ligi może występować trzech zawodników zagranicznych oraz trzech obcokrajowców uznanych za zawodników krajowych.

Sezon

Terminarz i wyniki

Tabela 

Lp. = lokata, M = liczba rozegranych spotkań, Pkt = Liczba zdobytych punktów, W = Wygrane, WpDK = Wygrane po dogrywce lub karnych, PpDK = Porażki po dogrywce lub karnych, P = Porażki, G+ = Gole strzelone, G- = Gole stracone, +/- = Bilans bramkowy

Legenda:       = Awans do Ekstraligi

Przypisy 

I liga polska w hokeju na lodzie
2011 w hokeju na lodzie
2012 w hokeju na lodzie
2011 w polskim sporcie
2012 w polskim sporcie